Видава () — село в Волочисском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 396 человек. Почтовый индекс — 31270. Телефонный код — 3845. Занимает площадь 1,49 км². Код КОАТУУ — 6820981203.

Местный совет 
31277, Хмельницкая обл., Волочисский р-н, с. Броновка

Примечания

Ссылки 
 Видава на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

 

Населённые пункты Волочисского района